Black Friday — мікстейп американського репера Тоні Єйо, випущений 14 листопада 2008 р. Гост: DJ Whoo Kid. 28 листопада на сайті ThisIs50 опублікували відеовидання релізу з кліпами на iPod.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Тоні Єйо